A Bug’s Life steht für:
 A Bug’s Life (Computerspiel), auf dem Film Das große Krabbeln basierendes Computerspiel
 A Bug’s Life, Originaltitel des US-Animationsfilms Das große Krabbeln